Şehzade Ahmed Nihad (, también Ahmed Nihad Osmanoğlu; Estambul, Imperio otomano, 5 de julio de 1883-Beirut, Libano, 4 de junio de 1954) fue un príncipe otomano, hijo de Mehmed Selaheddin y nieto del sultán Murad V. Fue el 38º Jefe de la dinastía Osmanlí desde 1944 hasta su muerte el 4 de junio de 1954.

Ahmed Nihad pasó toda su infancia y parte de su edad adulta confinado en el Palacio de Çırağan en Estambul. Esto culminó con la muerte de su abuelo Murad V en 1904, ya que a partir de ese evento, él y su familia se mudaron a las propiedades alquiladas por su padre en Feneryolu.

En 1924 fue exiliado de su país junto a otros miembros de la dinastía. Esto debido al establecimiento de la República de Turquía y la abolición del Imperio Otomano. Nihad y su familia pasaron varios meses en Budapest y después vivieron en Niza durante 12 años. Después, en 1937, se mudaron a Beirut, Líbano. Aquí, Nihad permaneció el resto de su vida.

El 23 de agosto de 1944, tras la muerte de su primo Abdul Mejid II, Nihad se convirtió en el primer jefe de la Dinastía Osmanlí que no ocupó el cargo de califa.

Referencias

Otomanos del siglo XIX
Otomanos del siglo XX
Dinastía otomana
Nacidos en Estambul
Fallecidos en Beirut